Винтер — немецкая и английская фамилия. Известные носители:

Персоналии

А 
 Винтер, Александр Васильевич (1878—1958) — академик АН СССР.
 Винтер, Арон (род. 1967) — нидерландский футболист и тренер.

В 
 
 Винтер, Вернер (1912—1972) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга.

Г, Д 
 Винтер, Георг (1848—1887) — немецкий миколог и ботаник.
 Винтер, Густав Йоханнес (1868—1924) — финский врач, член парламента Великого княжества Финляндского (1904—1906).
 
 Винтер, Джонни (1944—2014) — американский блюзовый музыкант.

И—П 
 Винтер, Иржи (Непракта) (1924—2011) — чешский художник, карикатурист, иллюстратор и юморист.
 Винтер, Йоханнес (1893—1968) — датский гимнаст.
 Винтер, Катя (род. 1983) — шведская актриса.
 Винтер, Кристиан (1796—1876) — датский поэт-романтик.
 Винтер, Людовит (1870—1968) — словацкий предприниматель еврейско-венгерского происхождения.
 Винтер, Майк (род. 1952) — австрийско-американский футболист.
 
 Винтер, Майла (1871—1951) — финская писательница; более известна под псевдонимом «Maila Talvio».
 Винтер, Мартин (1955—1988) — немецкий гребец.
 Винтер, Олаф (род. 1973) — немецкий гребец-байдарочник, олимпийский чемпион.
 Винтер, Офелия (род. 1974) — французская певица, актриса и телеведущая.
 Винтер, Педро (род. 1975) — французский диджей и музыкант.
 Винтер, Петер фон (1754—1825) — немецкий оперный композитор.

Р—Х 
 
 Винтер, Рената (род. 1944) — судья Специального суда по Сьерра-Леоне.
 Винтер, Сигизмунд (1846—1912) — чешский писатель и историк.
 Винтер, Троэльс (род. 1987) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 
 Винтер, Ханс (1928—2018) — нидерландский футболист.

Э 
 
 Винтер, Эдгар (род. 1946) — американский музыкант, мультиинструменталист.
 Винтер, Эдуард (1896—1982) — немецкий историк-славист.
 Винтер, Элли (1895—?) — немецкая фигуристка-одиночница.
 Винтер, Эндрю (1819—1876) — английский врач и писатель.
 Винтер, Эрнст Флориан (1923—2014) — австрийско-американский историк и политолог.

Я 
 Винтер, Ян Виллем де (1761—1812) — вице-адмирал и маршал Голландии.

Псевдонимы 
 Гарри Винтер (настоящее имя Хорст Винтер; 1914—2001) — австрийский певец, представитель Австрии на конкурсе песни Евровидение 1960.
 Винтер (настоящее имя Ким Минджон; род. 2001) — южнокорейская певица, участница женской группы Aespa.

Составные фамилии 
 Винтер-Ельм, Отто (1837—1931) — норвежский композитор, органист и дирижёр.

Вымышленные персонажи 
 Леди Винтер — персонаж романов Александра Дюма, более известная как Миледи.

Прочее 
 Винтер — самка дельфина, обитатель аквариума Clearwater Marine Aquarium в городе Клируотер (Флорида), широко известная наличием протезированного хвоста.

См. также 
 Уинтер
 Винтрих